Cascabalera es un término que puede tener las siguientes acepciones:

 Canción tradicional del canto de ronda.
 Instrumento infantil en palo con cascabeles.